Irak är indelat i 18 provinser eller guvernörskap (muhafazat, singular - muhafazah):

 
Administrativa indelningar av länder i Asien